Тарас Романович Коза́к (род. 6 апреля 1972 года, Львов) — украинский политик, народный депутат VIII созыва от партии «Оппозиционный блок» (№ 14 в избирательном списке) с 27 ноября 2014 года по 29 августа 2019 года. Был членом комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики. С 29 августа 2019 года — народный депутат Украины от партии Оппозиционная платформа — За жизнь, член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Биография 
Окончил Львовский сельскохозяйственный институт, экономический факультет (1990—1995), экономист, «Бухгалтерский учёт, контроль и анализ хозяйственной деятельности»; Львовский национальный университет имени Ивана Франко, юридический факультет (1995—1999), «Правоведение». В 2001 году защитил кандидатскую диссертацию, получил звание кандидата экономических наук.

С 1993 года — старший государственный налоговый ревизор-инспектор, начальник оперативно-контрольного отдела, заместитель начальника — начальник управления оперативного контроля Государственной налоговой инспекции г. Львова.

С 1998 года — заместитель председателя — начальник управления оперативного контроля и предотвращения нарушений в сфере деятельности субъектов предпринимательства, с 2001 по 2003 год — первый заместитель председателя Государственной налоговой администрации во Львовской области.

С 2003 по 2004 год — начальник Западной региональной таможни.

С 2004 года — заместитель Председателя Государственной таможенной службы Украины — начальник Западной региональной таможни.

С 2005 по 2010 год — заместитель Председателя Государственной таможенной службы Украины.

Депутат Львовского областного совета (2010—2014).

Заместитель Председателя общественной организации «Центр правового государства». Председатель правления ЧП «Прайвет Канселер».

Владелец телеканалов «NewsOne», «ZIK» и «112 Украина» через медиахолдинг «Новости».

2 февраля 2021 года РНБО по рекомендации Верховной Рады и СБУ ввело персональные санкции в адрес Тараса Козака и его телеканалов «NewsOne», «ZIK» и «112 Украина» из-за финансирования принадлежащих ему компаний Россией через экономические отношения с ОРДЛО (покупка угля). Ночью со 2 на 3 февраля украинские провайдеры начали отключать телеканалы Козака, Министерство культуры обратилось в YouTube с просьбой закрыть каналы трёх телекомпаний. Санкции в отношении каналов Козака получили поддержку со стороны ЕС, США, Великобритании и Канады.

11 мая 2021 года в отношении Тараса Козака и Виктора Медведчука было возбуждено дело о государственной измене.

28 февраля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против двух телеканалов «Первый независимый» и UkrLive, принадлежащих Козаку. 20 января 2022 года санкции в отношении политика ввели США.

После начала российского вторжения уехал из Украины.

10 января 2023 года был лишён гражданства Украины Владимиром Зеленским.

13 января 2023 года Верховная Рада, конституционным большинством лишила мандата Козака.

Имущество 
Козаку принадлежит двухэтажное имение в Сокольниках во Львовской области, во Львове контролирует нежилые помещения. ЖК в центре Львова заселён семьёй Козаков — там у них три квартиры и четыре паркоместа.

Согласно расследованию программы «Схемы. Коррупция в деталях» и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности от января 2021 года, жены Виктора Медведчука и Тараса Козака получили 42 % акций российского Новошахтинском заводе нефтепродуктов примерно за $40 тыс. долл. 27 февраля 2014 года, в день начала россиянами начали захват Крыма. В апреле 2021 года единственным владельцем НПЗ стал российский строительный подрядчик ПЕТОН.

Согласно расследованию «Бигус.инфо», мама политика владеет рестораном «Встреча» во Львове и компанией, на которую записана часть здания, где находится ресторан; домом и землёй в селе Навария во Львовской области, землей в селе Ясеница-Замковая, две квартиры в Киеве и является совладелицей компании «Озеро», возведшей комплекс «Навария-Нова».

Награды 
Заслуженный экономист Украины (2004). Почётный работник налоговой службы (2000). Награждён орденом «За заслуги» III степени (2002) и Орденом Почёта Молдавии (2009).

Примечания

Ссылки 
 Довідка
 Новым владельцем телеканала «112 Украина» стал народный депутат Тарас Козак 112.ua (14.12.2018)
 Львовянин Тарас Козак стал новым владельцем телеканала ZIK и создает медиахолдинг «НОВОСТИ» 112.ua (14.06.2019)

Выпускники Львовского государственного аграрного университета
Выпускники Львовского университета
Народные депутаты Верховной рады Украины VIII созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Депутаты Львовского областного совета
Государственная налоговая служба Украины
Таможенники Украины
Члены партии «Оппозиционный блок»
Члены партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»
Лишённые гражданства Украины